Rocles (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 Rocles (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Rocles (Losera), municipi francès al departament del Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)